Лаган — річка на півдні Швеції.  
 Лаган — річка в Північній Ірландії. 
 Лаган — місто на півдні Швеції.